HMS M1 kan avse:

HMS M1 (1917) – brittisk ubåt sjösatt 1917
HMS M1 (1937) – svensk minsvepare sjösatt 1937